PIK3C2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 686 амінокислот, а молекулярна маса — 190 680.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ендоцитоз, екзоцитоз, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки